Julius Hüniken ist der Name folgender Personen:

* Julius Hüniken (1824–1891), deutscher Gutsbesitzer, Kaufmann und Reeder
 Julius Hüniken (1878–1975), deutscher Gutsbesitzer und Forstmann